Андерс Сандё Эрстед (; 21 декабря 1778 — 1 мая 1860) — датский политический деятель, юрист, премьер-министр страны в 1853—1854 годах.

Имя 
В различных источниках встречаются разные формы записи имени Андерса Эрстеда:
 ,
 
 
 .

Биография 
Изучал философию и право в Копенгагене, в 1799 году был принят в коллегию адвокатов. Стал известным юристом. В 1802 г. был судьёй, приговорившим к возвращению в рабство Ханса Йонатана, бывшего карибского раба, жившего в Дании, несмотря на то, что на территории Дании рабство было недействительным.

Довольно рано вошел в состав национальной администрации, с 1825 по 1848 год занимал пост юрисконсульта правительства. Сделал свой вклад в создание конституции 1831 года. Был министром правительства в 1842—1848, с октября 1853 до декабря 1854 возглавлял правительство. Был вынужден уйти в отставку из-за непопулярного консерватизма. В 1855 году был привлечен к ответственности за обвинения в нарушении конституции, но был оправдан, после чего ушел из политики.

Семья 
Был братом известного физика Ханса Кристиана Эрстеда (1777—1851), и дядей ботаника Андерса Сандо Эрстеда (1816—1872).

Примечания

Ссылки 
 Dansk Biografisk Leksikon, vol. 16, 1984.
 Svend Thorsen: De danske ministerier, vol 1., Copenh. 1967.
 Эрстед, Андерс Сандё  в Американской энциклопедии

Премьер-министры Дании
Члены ландстинга Дании